Bunch Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bunch Mountain (Kentucky)	
 Bunch Mountain (Oklahoma)